Новая Красавка — село в Лысогорском районе Саратовской области России. Административный центр Новокрасавского муниципального образования. Основано в 1928 году.

География 
Село находится в южной части Саратовского Правобережья, в степной зоне, на берегах реки Жилая Рельня, на расстоянии примерно 6 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от посёлка городского типа Лысые Горы. Абсолютная высота — 151 метр над уровнем моря.
 Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный с холодной малоснежной зимой и сухим жарким летом. Среднегодовая температура воздуха — 4,1 — 4,5 °C. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −12,6 — −12,1 °С (абсолютный минимум — −41 °С), температура самого тёплого (июля) — 20,8 — 21,4 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Среднегодовое количество атмосферных осадков — 375—450 мм, из которых большая часть (200—260 мм) выпадает в период с апреля по октябрь. Снежный покров держится в среднем 142 дня в году.

Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в половой структуре населения мужчины составляли 47,3 %, женщины — соответственно 52,7 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 76 % из 733 чел.

Примечания 

Населённые пункты Лысогорского района